Lalibela (stad), een stad in Ethiopië
Lalibela van Ethiopië, de dertiende-eeuwse koning van Ethiopië
Rotskerken van Lalibela, een complex van ondergronds uitgehouwen kerken